Оле́г Бори́сович Аккура́тов (род. , Ейск, РСФСР, СССР) — российский пианист, джазовый импровизатор и певец. С рождения страдает амаврозом — полной слепотой. Обладатель абсолютного слуха, музыкальной памяти, чувства ритма. Виртуозный исполнитель джаза, и классических произведений. Лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (2019) и многочисленных международных конкурсов и фестивалей.

Биография 
Родился 21 октября 1989 года в городе Ейске Краснодарского края. Слепой от рождения, в четыре года начал проявлять неординарные музыкальные способности, наигрывая на фортепиано услышанные мелодии. Педагоги Ейской музыкальной школы приняли его в 1 класс. Через два года Аккуратов поступил в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей города Армавира Краснодарского края.

Позже параллельно обучению в школе учился в Московском Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства, в классе преподавателя Михаила Окуня. Окончив в 2008 году музыкальный колледж, поступил на эстрадно-джазовое отделение Института музыки Московского университета культуры и искусства. В 2015 году с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию в 2017 — аспирантуру по специальности «камерная музыка». Во время обучения участвовал в концертах и становился лауреатом различных музыкальных конкурсов, включая международные.

Был участником концерта с оперной певицей Монсерат Кабалье, выступал вместе с Эвелин Гленни.

Как участник Всемирного сводного хора ЮНЕСКО принимал участие в мировой премьере международной благотворительной акции «Тысячи городов мира», выступал в резиденции Папы Римского.

Людмила Гурченко сняла в 2009 году фильм «Пёстрые сумерки» о своей дружбе с Аккуратовым.

Ранее жил в посёлке Моревка недалеко от Ейска. Работал солистом театра «Русская опера», художественным руководителем и солистом Ейского джазового оркестра МИЧ-Бэнд (фортепиано).

С 2013 года Аккуратов сотрудничает с Игорем Бутманом. В составе Квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра совершил гастроли по Латвии, Израилю, Нидерландам, Италии, Индии, США и Канаде и другим странам.

В мае 2013 года вместе с контрабасисткой Кейт Дэвис, барабанщиком Марком Уитфилдом и саксофонистом Франческо Кафисо участвовал в международном проекте Игоря Бутмана «Будущее джаза» и проектах «Черешневый лес» в Москве, «Акваджаз. Sochi Jazz Festival» в Сочи.

В марте 2014 года его выступление завершало церемонию закрытия XI Паралимпийских игр в Сочи.

В апреле 2015 года по приглашению Уинтона Марсалиса выступил в Rose Hall нью-йоркского Линкольн-центра вместе с Jazz at Lincoln Center Orchestra.

1 февраля 2017 года в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки состоялся первый Большой сольный концерт Аккуратова с участием Игоря Бутмана. В октябре того же года в составе собственного трио выступил на ХIХ Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

В 2018 году стал участником Гала-концерта Международного дня джаза, организованного ЮНЕСКО, был удостоен Премии мэра Москвы, а также занял второе место на конкурсе Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition.

Конкурсы и премии 

 1995 — дипломант II Международного конкурса имени Луи Брайля, который проходил в Московской консерватории.
 2001 — был в списке стипендиатов Федеральной целевой программы «Одарённые дети»
 2002 — Гран-при краевого конкурса среди учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края.
 2002 — Лауреат краевого конкурсов юных композиторов Кубани «Орфей».
 2002 — Лауреат Международной премии «Филантроп».
 2002 — Лауреат Первого Российского конкурса молодых исполнителей джазовой музыки в г. Саратове.
 2003 — Лауреат Пятого Всероссийского конкурса юных пианистов имени Константина Игумнова в г. Липецке.
 февраль 2005 — участник международных мастер-классов в Лондонской Королевской Академии музыки.
 июнь 2005 — получил диплом и специальный приз как лучший концертмейстер хора и солист на международном фестивале искусств «Звёздная юность планеты», который проходил во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
 декабрь 2005 — исполнил партию фортепиано в сложнейшем Концерте Джона Псазаса «Вид с Олимпа» для фортепиано, перкуссии и симфонического оркестра.
 ноябрь 2006 — Гран-при в номинации «Исполнитель джазовой музыки» и диплом I степени в номинации «Композиция, аранжировка и импровизация» на российском конкурсе молодых исполнителей джазовой музыки «Рояль в джазе» (г. Москва).
 2006 — I место в составе вокального дуэта на краевом конкурсе хоровых коллективов, солистов-вокалистов и вокальных ансамблей учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края.
 2008 — победитель Международного конкурса пианистов имени Веры Лотар-Шевченко (г. Новосибирск) во взрослой номинации.
 2010 — диплом и специальный приз «За проявленную волю к победе, виртуозное мастерство исполнения, талант и усердие» Первого Всероссийского музыкального конкурса.
 2012 — Гран-при 2-го Всероссийского фестиваля-конкурса вокального искусства «Хрустальный голос» (Энем).
 2014 — Вторая премия II Всероссийского музыкального конкурса.
 2018 — Лауреат Премии Мэра Москвы имени Николая Островского.
 2018 — 2 место и приз «First Runner Up» Конкурса Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition (Ньюарк, США).
 2019 — Лауреат премии «Все цвета джаза».
 2019 — Лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры — «за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность».
 2020 — Проект «Голос-9» на Первом канале. Второе место (суперфиналист).
 2022 — премия города Москвы в области литературы и искусства (2022) — за высокие достижения в исполнительском искусстве и концертные программы последних лет

Фильмы об Аккуратове 
 «Мальчик из Армавира. Необычный вундеркинд», 2007.
 «Вундеркинд», 2014.
 «Синкопа», 2016.

Источники

Ссылки 
 Свет нот в темноте
 
 Вундеркинд из Моревки
 Пестрые сумерки Людмилы Гурченко
 Олег АККУРАТОВ: «Я не вижу зрителей, я их чувствую»
 

Пианисты России
Джазмены России
Слепые музыканты
Слепые певцы и певицы